Denna sida handlar om fisksläktet Pelasgus. För Pelasgernas mytiske anfader som namngett fisksläktet, se Pelasgos.

Pelasgus är ett släkte av fiskar. Pelasgus ingår i familjen karpfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Karpfiskar
Pelasgus